Шерифабад:

 Шерифабад — небольшой город на северо-западе Ирана, в провинции Зенджан. 
 Шерифабад — населённый пункт сельского типа на северо-западе Ирана, в провинции Казвин.